Feißt oder Feisst ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Feisst (1897–1968), Schweizer Ökonom, Funktionär und Diplomat
 Werner O. Feißt (1929–2006), deutscher Fernsehjournalist und Buchautor

Siehe auch:
 Faißt
 Feist
 Faist